Flisö är en halvö på Hummersölandet i Föglö kommun på Åland (Finland). Den ligger i den sydöstra delen av landskapet,  km öster om huvudstaden Mariehamn. Arean är  kvadratkilometer. Flisö är ganska bergigt. Högsta punkten är Flisöbergen på västra delen med  meter över havet, men även Kummelberg, Norrängsbergen och Byrumsbergen når över 20 meter över havet. Flisö sitter ihop med Hummersölandet med ett 500 meter brett näs som fortfarande heter ”Flisö sund” efter det sund som tidigare skiljde Flisö från Hummersölandet.

Kommentarer

Källor 

Åländska öar i Skärgårdshavet
Platser i Finland med fyranordning
Öar i Föglö
Halvöar i Åland